Toponímia:
 Beckett (Nova Jersey), localitat estatunidenca de Nova Jersey
 Beckett Ridge, localitat estatunidenca d'Ohio
 Biografies:
 Edmund Beckett (Nottinghamshire, 1816 - 1905), primer baró Grimthorpe, advocat, rellotger i arquitecte 
 Josh Beckett, jugador de beisbol estataunidenc (n. 1980)
 Margaret Beckett, política anglesa del Labour Party (n. 1943)
 Samuel Beckett, dramaturg, novel·lista i poeta irlandès (1906 - 1989)
 Entitats:
 Sala Beckett, sala teatral, de formació i difusió de noves dramatúrgies a Barcelona
 Ficció:
 Amanda Beckett, personatge de la pel·lícula No puc esperar, interpretat per Jennifer Love Hewitt
 Carson Beckett, personatge de la sèrie Stargate Atlantis, interpretat per Paul McGillion